Алексе́евское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область 
 Алексеевское сельское поселение — в Красноборском районе

Белгородская область 
 Алексеевское сельское поселение — в Корочанском районе
 Алексеевское сельское поселение — в Яковлевском районе

Волгоградская область 
 Алексеевское сельское поселение — в Алексеевскм районе

Воронежская область 
 Алексеевское сельское поселение — в Грибановском районе

Калининградская область 
 Алексеевское сельское поселение — в Краснознаменском районе

Краснодарский край 
 Алексеевское сельское поселение — в Тихорецком районе

Крым 
 Алексеевское сельское поселение — в Первомайском районе

Марий Эл 
 Алексеевское сельское поселение — в Советском районе

Мордовия 
 Алексеевское сельское поселение — в Темниковском районе
 Алексеевское сельское поселение — в Чамзинском районе

Омская область 
 Алексеевское сельское поселение — в Горьковском районе
 Алексеевское сельское поселение — в Кормиловском районе
 Алексеевское сельское поселение — в Любинском районе
 Алексеевское сельское поселение — в Москаленском районе

Ростовская область 
 Алексеевское сельское поселение — в Матвеево-Курганском районе
 Алексеевское сельское поселение — в Обливском районе
 Алексеевское сельское поселение — в Октябрьском районе

Рязанская область 
 Алексеевское сельское поселение — в Клепиковском районе
 Алексеевское сельское поселение — в Сараевском районе

Саратовская область 
 Алексеевское сельское поселение — в Базарно-Карабулакском районе
 Алексеевское сельское поселение — в Романовском районе
 Алексеевское сельское поселение — в Хвалынском районе

Тульская область 
 Алексеевское сельское поселение — в Тёпло-Огаревском районе

Челябинская область 
 Алексеевское сельское поселение — в Варненском районе